Epiphyllum anguliger  (Lem.) G.Don ex Loudon es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae.

Descripción 
Tiene los tallos profusamente ramificados, el primario cilíndrico en la base, a menudo leñosa, la parte secundaria son más bien planas y suculentas, con 20-30 cm de longitud, 3-5 cm de ancho, profundamente lobuladas, a menudo cerca de nervio medio, los lóbulos son rectangulares o redondeados a obtusas ; las areolas son pequeñas desnudas o con 1-2 cerdas de color blanco; epidermis verde, lisa. Las flores de 6-20 cm de largo, 6-7 cm de ancho, nocturna, muy dulce con olor y  de color amarillo pálido, verde o rosado. Fruta ovoide, de color marrón, verde o amarillento, de 3-4 cm de espesor.

Distribución 
Es endémica de  Guerrero, Jalisco, México, D.F., Michoacán y Oaxaca en México.  Es una especie común que se ha extendido por todo el mundo.

Hábitat
La especie habita en bosques montanos húmedos y bosques de Quercus. Este cactus se encuentra en la Reserva de la Biosfera de Manantlán.

Cultivo 
Tiene  facilidad de cultivo, es de rápido crecimiento epífito. Necesita un compuesto que contenga  humus y humedad suficiente en verano. Debe mantenerse a 16-25 °C , y puede bajar a 10-15 °C por períodos más cortos. Mejor cultivadas en semi-sombra. Florece a finales de otoño o principios de invierno.

Taxonomía
Epiphyllum anguliger fue descrita por (Lem.) G.Don ex Loudon y publicado en An Encyclopaedia of Plants (new edition, 1855) 1380. 1855. 
Etimología
Epiphyllum: nombre genérico que deriva de las palabras griegas epi = "sobre" y phyllum = "hojas".

anguliger: epíteto que debe  el nombre a su pronunciado tallo angulado ( "anguliger" = "con ángulo") que, a veces, hacen un rectángulo perfecto. 
Sinonimia:
Phyllocactus anguliger Lem. (1851) 
Phyllocactus serratus Brongn. in Labour. (1853) 
Phyllocactus angularis  Labour. (1853) 
Phyllocactus darrahii K.Schum. (1903)
Epiphyllum darrahii (K.Schum.) Britton & Rose (1913) 
Epiphyllum beahmii hort. nom. inval.
Epiphyllum gertrudianum hort. nom. inval
Epiphyllum anguliger var. darrahii Ewald nom inval.
Epiphyllum anguliger var. pillocarpa Ewald nom. inval.
Epiphyllum anguliger var. pulocarpa Ewald nom. nud.

Referencias

Enlaces externos 

anguliger
Flora de México
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1855
Plantas descritas por Lemaire
Plantas descritas por G.Don
Plantas descritas por Loudon